Práso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Gramméza, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Práso (ö i Grekland, Peloponnesos),

Se även

 Praso
 Nisída Práso
 Praso Island

Robotskapade Greklandförgreningar